DKM steht als Abkürzung für:

 Datenkontrollmodell, Referenzmodell, hauptsächlich in der Automobilindustrie
 Davos Klosters Mountains, ein Schweizer Bergbahnen und Hotel Unternehmen.
 Deutsche Kart Meisterschaft, höchste Klasse im deutschen Kartsport
 Deutsche Kurier-Meisterschaften, siehe German Cycle Messenger Championships
 Deutscher Kriegsminister während des Nationalsozialismus in Deutschland, siehe Kriegsministerium
 Digitale Katastralmappe, österreichisches Analogon zum Automatisierten Liegenschaftsbuch in Deutschland
 Digitales kartografisches Modell in der Informatik
 Dilatative Kardiomyopathie, degenerative Erkrankung des Herzmuskels
 DKM Darlehnskasse Münster eG, Spezialbank für Kirche und Caritas in Münster
 DKM – Internationale Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft, jährlich in den Westfalenhallen Dortmund 
 Domkapellmeister, leitet die Chöre und Musikgruppen an einem Dom
 Drehkolbenmotor, allgemeines Funktionsprinzip, siehe Rotationskolbenmotor
 Drehkolbenmotor, Patent Felix Wankels, siehe Wankelmotor
 Drehstrom-Käfigläufermotor, Bauform der Drehstrom-Asynchronmaschine
 Dropkick Murphys, amerikanische Folk-Punk-Band
 Druckknopfmelder in der Brandmeldetechnik

Siehe auch:
 Museum DKM, Kunstmuseum in Duisburg

DKM